Гетулик (Gaetulicus) е име на:

 Гетулик, почетно допълнително име на Кос Корнелий Лентул, проконсул на провинция Африка (6-8 г.)
 Гней Корнелий Лентул Гетулик (консул 26 г.), военачалник, историк, поет, консул 26 г.
 Гней Корнелий Лентул Гетулик (консул 55 г.), суфектконсул 55 г.
 Юлий Гетулик, управител на Долна Мизия (222–224)

Други:
 Гетули, племе в Мавритания, Африка